Sano steht für:

 Sano, Stadt in der Präfektur Tochigi in Japan
 Sano (Han), ein historisches japanisches Lehen
 Sano, Ortsteil der italienischen Gemeinde Mori (Trentino)
 Sano – Moderne Tierernährung, deutsches Futtermittelunternehmen

Sano ist der Familienname folgender Personen:
 Hiroko Sano (* 1983), japanische Fußballspielerin
 Jun’ya Sano (* 1982), japanischer Straßenradrennfahrer
 Kaishū Sano (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Kodai Sano (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Sano Manabu (1892–1953), japanischer Wirtschaftswissenschaftler und Kommunist
 Minoru Sano (Unternehmer) (1926–2012), japanischer Unternehmer
 Minoru Sano (* 1955), japanischer Eiskunstläufer
 Naoki Sano (* 1965), japanischer Wrestler
 Sano Rihei (1912–1992), japanischer Fußballspieler
 Sano Seki (1905–1966), japanischer Theaterdirektor und Choreograf
 Shūji Sano (1912–1978), japanischer Schauspieler
 Tomoaki Sano (* 1968), japanischer Fußballspieler
 Tōru Sano (* 1963), japanischer Fußballspieler
 Tsubasa Sano (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Sano Tsunetami (1822–1902), Gründer des Roten Kreuzes Japan
 Yasuomi Sano (* 1984), japanischer Schauspieler
 Yūko Sano (* 1979), japanische Volleyballspielerin
 Yumeka Sano (* 1985), japanische Sprinterin
 Yūya Sano (* 1982), japanischer Fußballspieler